Добжаньский — фамилия; имеет женскую форму Добжаньская.
 Добжаньский, Богдан (1909—1987) — польский, советский и украинский агрофизик.
 Добжаньский, Станислав (род. 1949) — польский политик, бывший Министр национальной обороны Польши в январе 1996-октябре 1997 года.
 Добжаньский, Хенрик (1896—1940) — польский офицер, спортсмен, герой Первой и Второй мировых войн.
 См. также 
 Добрянский